Paul Girard peut désigner :

 Paul Girard (1852-1922), helléniste, archéologue et épigraphiste français ;
 Paul Girard (1905-1989), neurologue et psychiatre français.